«Охотники за ураганами» () — самолёты США, которые осуществляют полёты внутрь тропических циклонов над северной частью Атлантического океана и северо-восточной частью Тихого океана для получения точных данных об ураганах.

В настоящее время эту функцию выполняют 53-я эскадрилья метеоразведки ВВС США и самолёты Национального управления океанических и атмосферных исследований.

В западной части Тихого океана и Индийском океанах работают преследователи тайфунов () — Военно-воздушные силы США, и искатели тайфунов (), Военно-морской флот США.

До появления искусственных спутников Земли самолёты были единственным средством слежения за ураганами. Хотя использование спутников и произвело огромные перемены, всё же некоторые задачи нельзя решить с их помощью. Спутники не могут определить внутреннее барометрическое давление ураганов, не могут дать точных данных о скорости ветра. Такого рода задачи как раз и решают «охотники за ураганами».

Особенности полёта в циклоне 
Несмотря на ветры ураганной силы, основная масса циклона вполне пригодна для полёта — нужно лишь делать поправку на действие преобладающего ветра. Опасность представляют лишь области, где ветер изменяется резко — такие «срезы» могут разрушить самолёт или заставить его потерять управление из-за резкого изменения подъёмной силы. Эти области, как правило, можно определить по радару. Кроме того, используемые для полётов в циклонах модели самолётов имеют усиленную конструкцию, рассчитанную на жестокие турбулентности в стенах глаза и дождевых полосах циклона.

Происшествия и инциденты 
 15 сентября 1989 года — инцидент с NOAA 42 в урагане Хьюго

Примечания

Ссылки 
 The NOAA Hurricane Hunters Flight Science Homepage
 Navy Hurricane Hunters Home Page
 53rd Weather Reconnaissance Squadron homepage
 403rd Wing Homepage

Ураганы
Метеорология
Наука в США